Karapetyan, Karapetian, Garabedian, ou Garapedian () est un nom de famille d'origine arménienne.  Il peut faire référence à :

Garabedian

Personnalités 
 (1923- ), artiste américain,
, chanteur et directeur américain,
, personnalité radiophonique américaine,
, (1836–1881), marin américain d'origine arménienne,
Paul Garabedian (1927–2010), mathématicien américain,
Tina Garabedian (1997-), danseuse sur glace arménienne,
 ou Varadjian Garbidjian (1954- ), militant.

Autres 
(25542) Garabedian, un astéroïde.

Garapedian 
  (c. années 1970- ), réalisateur de films documentaires américain.

Karapetyan 
  (1964- ), homme politique arménien,
  (1963- ), homme politique et scientifique arménien,
  (1982- ), kickboxer arménien,
 Samvel Karapetyan (1965-), homme d'affaires russe d'origine arménienne,
 , historien arménien,
 Chavarch Karapetian (1953- ), nageur soviético-arménien.